Жуенві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на схід від Парижа, 85 км на південний схід від Шалон-ан-Шампань, 37 км на північ від Шомона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1625 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3481,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Жуенвіль 

 Жуенвіль на сайті французького Національного інституту географії
 Жуенвіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Жуенвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Марна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Марна